A mesterlövész, számítógépes játék
A mesterlövész, televíziós sorozat
A mesterlövész (1976), Don Siegel filmje
A mesterlövész (2007), Josef Rusnak filmje
Mesterlövész (1991), Vern Gillum filmje
Mesterlövész (1997), Fred Olen Ray filmje
Mesterlövészek (2002), Andrew Gurland filmje
A mesterlövész (Skytten); Annette K. Olesen filmje